Хосе Мария Кальво (; родился 15 июля 1981 года в Буэнос-Айресе, Аргентина) — аргентинский футболист, выступавший на позиции защитника. Известен по выступлениям за аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

Клубная карьера 
Кальво - воспитанник клуба «Бока Хуниорс». 21 мая 2000 года в матче против «Росарио Сентраль» он дебютировал за команду в аргентинской Примере. За «Боку» Хосе выступал на протяжении одиннадцати сезонов, но являлся основным футболистом команды. Кальво был основным сменщиком Уго Ибарры, который на протяжении своей карьеры трижды выступал за «Хуниорс». Хосе пять раз становился чемпионом Аргентины, по два раза становился обладателем Кубка Либертадорес, Южноамериканского кубка, Межконтинентального кубка и Рекопа Южной Америки.

В начале 2007 года Кальво на правах аренды перешёл в испанский «Химнастик». 28 января в матче против «Эспаньола» он дебютировал в Ла Лиге. Отыграв в клубе из Таррагоны полгода Хосе решил остаться в Испании и стал футболистом «Рекреативо», также на правах аренды. 2 сентября в поединке против «Хетафе» он дебютировал за новую команду. После окончания арендного соглашения Кальво вернулся в «Боку», где отыграл ещё три сезона.

Достижения 

Командные

 «Бока Хуниорс»
  Чемпионат Аргентины по футболу — Апертура 2000
  Чемпионат Аргентины по футболу — Апертура 2003
  Чемпионат Аргентины по футболу — Апертура 2005
  Чемпионат Аргентины по футболу — Клаусура 2006
  Чемпионат Аргентины по футболу — Апертура 2008
 Обладатель Кубка Либертадорес — 2001
 Обладатель Кубка Либертадорес — 2003
 Обладатель Межконтинентального кубка — 2000
 Обладатель Межконтинентального кубка — 2003
 Обладатель Южноамериканского кубка — 2004
 Обладатель Южноамериканского кубка — 2005
 Обладатель Рекопа Южной Америки — 2005
 Обладатель Рекопа Южной Америки — 2006

Примечания

Ссылки 
 
 Statistics at Guardian StatsCentre
 ESPN statistics
 Argentine Primera statistics
 Player profile on the Recreativo de Huelva website
Calvo, José María Historia de Boca.com

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Рекреативо»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»